Física
Sistema fechado

Entretenimento
Corpo Fechado
Pôquer fechado

Matemática
Conjunto fechado
Corpo algebricamente fechado

Outros
Condomínio fechado

Desambiguações de matemática
Desambiguações de ciências